Tiananmenprotest
Parijse studentenrevolte